Osoby o tym nazwisku:
 Branislav Pokrajac – serbski piłkarz ręczny
 Igor Pokrajac – chorwacki zawodnik mieszanych sztuk walki